Священная лига 1538 года — союз христианских государств, организованный Папой Римским Павлом III по просьбе Венецианской республики.

Создание
В 1537 году пират и османский адмирал Хайреддин Барбаросса разорил побережья Калабрии. Перед лицом этой угрозы Папа Римский Павел III в феврале 1538 года организовал так называемую Священную лигу, в которую вошли Папская область, Священная Римская империя, Венецианская республика, орден Мальтийских рыцарей и Испания.

Чтобы противостоять 120 кораблям Барбароссы, Лига собрала флот приблизительно из 300 судов в сентябре 1538 года около острова Корфу. Его верховным главнокомандующим был назначен генуэзский адмирал Андреа Дориа, который в то время состоял на службе у императора Карла V.

Поражение
28 сентября 1538 года в сражении у Превезе Барбаросса одержал решительную победу над численно превосходящим флотом христианских союзников. Командование Дории в сражении не было достаточно активным, что, как полагают, стало главной причиной поражения Лиги.

Литература
Rang S., Denis F. Fondation de la regence d'Alger, histoire des Barbarousse. — T. 1—2. — P., 1837.
Жюльен Ш.-А. История Северной Африки. — Пер. с франц. — Т. 2. — М., 1961.
Норвич Д. История Венецианской республики. — М., 2009.
Норвич Д. Срединное море. История Средиземноморья. — М., 2010.

См. также
Священная лига (1571)
Священная лига (1684)
Священная лига (1717)

История Европы
1538 год
Военно-политические блоки
История Средиземноморья